

Cinema
 The Wood Nymph – cortometraggio del 1912 con Gertrude Robinson
 The Wood Nymph – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 The Wood Nymph – film del 1916 diretto da Paul Powell

Musica
 The Wood Nymph – poema sinfonico del 1895 di Jean Sibelius